Yunus Abad, districte de Tashkent, Uzbekistan
 Tell Yunus, jaciment arqueològic de Síria
 Yunus (nom) nom masculí àrab que es correspon amb el català Jonàs 
 Yunus (sura), desena sura de l'Alcorà
 Biografies:
 Yunus (kan de Txagatai) 
 Yunus (husaynita), príncep husaynita de Tunísia
 Yunus (rei de Patani), rei de Patani
 Yunus Bey, cap del beylik de Teke-oghlu
 Yunus II, emir drus mànida del Xuf, Líban ()
 Yunus ibn Ilyas, rei dels Barghawata (vers el 842-888)
 Yunus Khan (? - 1487), kan de Mogulistan de la branca dels txagataïdes descendents de Txagatai Khan 
 Yunus Khoja, governant de Taixkent i la seva regió 
 Yunus Sultan, kan de Khwarizm (~1556/1557).
 Ibn Yunus, astrònom i matemàtic egipci
 Ar-Rabí ibn Yunus, camarlenc abbàssida
 Bikbavoghlu Yunus, cap de la República Tsabulatxnaia
 Muhammad Yunus (Chittagong, Bangladesh; 1940), economista bengalí
 Xaïkh Yunus o Mirza Kütxtak Khan (Rasht, 1880- Boscos de Gilan, 1921), revolucionari persa.